

Codici 
 pej – codice ISO 639-3 della lingua northern pomo

Medicina 
 PEJ – Percutaneous endoscopic jejunostomy (digiunostomia percutanea endoscopica)